Das Campeonato Internacional de Tênis 2018 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. Oktober 2018 in Campinas stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 101 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 84 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 97 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Campinas